Hyaloscyphaceae (przeźroczkowate) – rodzina grzybów workowych
 Ambassidae (Chandidae) – przeźroczkowate lub przezroczkowate – rodzin ryb okoniokształtnych, nazwa rodziny pochodzi od przeźroczki (przezroczki) indyjskiej (Chanda ranga: Chandidae).
 Centropomidae – rodzin ryb okoniokształtnych, polska nazwa żuchwikowate pochodzi od żuchwika (Centropomus undecimalis: Centropomidae) i została zaproponowana przez Stanisława Rutkowicza w 1982. W akwarystyce rodzinę Centropomidae opisywano często pod nazwą „przeźroczkowate”.

Zobacz też 
 Ryby – wykaz rodzin

Przypisy